Paractinolaimus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Paractinolaimus i familjen Dorylaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Actinolaimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Paractinolaimus